Radovci (Grad, Slovenija)
 Radovci (Požega, Srbija)